Cernusco puede referirse a:

 Cernusco Lombardone, localidad y comuna de la provincia de Lecco, región de Lombardía, Italia;
 Cernusco sul Naviglio, localidad y comune de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia.